Le Valbise est une région fictive du décor de campagne les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol

Située à l'extrême nord-ouest de Féérune au-delà de l'Épine dorsale du monde, le Valbise se caractérise par son climat froid et par le vent violent qui souffle pratiquement en permanence. La région est caractéristique par une montagne solitaire, le Cairn Kelvin, et trois lacs d'eau douce permettant la subsistance d'une communauté humaine répartie en dix localités nommées Dix-Cités. Sur la face sud du Cairn de Kelvin se découpe une vallée qui accueille les nains du clan Marteaudeguerre et leur chef Bruenor. Drizzt Do'Urden, un elfe noir renégat a élu domicile sur les pentes nord de la montagne, d'où il surveille les activités des clans barbares habitant la toundra qui s'étend au nord jusqu'au Glacier Regh et à la Mer de Glaces Flottantes.

Dix-Cités

Il s'agit d'un des principaux sites humains, alliance de 10 villages : Bryn Shander, plus grande ville des dix, la seule située loin d'un lac, dirigée par le porte-parole Cassius et reliée par la route du levant à Havre-du-Levant, sur le lac Dinneshere, comme Caer-Dineval, dirigée par le porte-parole Jensin Brent et sa rivale Caer-Konig. Au sud, on trouve Eaux-Rouges, anciennement Dellon-Lune, avec les villages de Bon-Hydromel et la Brèche de Dougan. Au-delà de la vallée du Clan Marteaudeguerre, Il y a Maer Dualdon et les villages de Bremen, Bois-Isolé, plus petit des dix, Targos, deuxième ville en population, dirigée par le porte-parole Kemp, et sa rivale Termalaine.

Voir aussi
 Icewind Dale

Région des Royaumes oubliés